Бойнтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бойнтон, Кенни (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.
 Бойнтон, Люси (род. 1994) — британская актриса телевидения и кинематографа.